Cedar Grove (bois de cèdre en français) peut faire référence à :

Ville, quartier

États-Unis 
Cedar Grove (Alabama) ;
Cedar Grove (comté d'El Dorado), en Californie ;
Cedar Grove (comté de Fresno), en Californie ;
Cedar Grove (comté d'Orange) en Caroline du Nord ;
Cedar Grove (comté de Randolph) en Caroline du Nord ;
Cedar Grove (Floride) ;
Cedar Grove (comté de Laurens), en Georgie ;
Cedar Grove (comté de Walker), en Georgie ;
Cedar Grove (Indiana) ;
Cedar Grove (comté de Bullitt), dans le Kentucky ;
Cedar Grove (Louisiane) ;
Cedar Grove (Maryland) ;
Cedar Grove (Mississippi) ;
Cedargrove (Missouri) ;
Cedar Grove (comté de Mercer) dans le New Jersey ;
Cedar Grove, township située dans le New Jersey, dans le comté d’Essex ;
Cedar Grove (Nouveau-Mexique) ;
Cedar Grove (Texas) ;
Cedar Grove (comté de Frederick) en Virginie ;
Cedar Grove (Virginie-Occidentale) ;
Cedar Grove (Wisconsin).

Autres pays 
Cedar Grove (Antigua-et-Barbuda)
Cedar Grove (Queensland), Australie
Cedar Grove (Ontario), Canada